Beauregard ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Frankreich:
 Beauregard (Ain), Gemeinde im Département Ain
 Beauregard (Lot), Gemeinde im Département Lot
 Beauregard (Thionville), Vorort von Thionville
 Beauregard-Baret, Gemeinde im Département Drôme
 Beauregard-de-Terrasson, Gemeinde im Département Dordogne
 Beauregard-et-Bassac, Gemeinde im Département Dordogne
 Beauregard-l’Évêque, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Beauregard-Vendon, Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Schloss Beauregard, eines der Loire-Schlösser bei Blois
 Schloss Beauregard in Saint-Jeoire

 Allée couverte de Beauregard im Département Loire-Atlantique

in den Vereinigten Staaten:
 Beauregard (Alabama), im Lee County
 Beauregard (Mississippi), im Copiah County
 Beauregard Town, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Beauregard Parish, Verwaltungseinheit in Louisiana
 Beauregard Creek, Fließgewässer im Santa Clara County, Kalifornien
 Beauregard Slough, Fließgewässer im Avoyelles Parish, Louisiana
 Beauregard Lake, See im Douglas County, Wisconsin
 Beauregard Island, Insel im Jefferson County, Louisiana
 Beauregard Monument, Monument und Park im Orleans Parish, Louisiana

in der Schweiz:
 Beauregard, Ortschaft in Auvernier, Kanton Neuenburg
 Burg Beauregard über Chippis, Kanton Wallis

in Deutschland:
 Beauregard, Gemeindeteil des Ortsteils Altwriezen/Beauregard von Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Sonstige
 Beauregard (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Zentrum von Grenada

Beauregard ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Saulnier de Beauregard (1764–1839), französischer Trappist, Prior, Abt und Klostergründer
 Charles Grant Beauregard (1857–1919), amerikanischer Maler
 Charles-Albert Costa de Beauregard (1835–1909), französischer Politiker und Historiker
 Chevalier de Beauregard (um 1665–um 1692), französischer Offizier
 Ferdinand Baron Caneau de Beauregard, holländischer Baron, Gründer der Kolonie Marx in Russland
 Frédéric Turquet de Beauregard (1835–1906), französischer Flottillenadmiral
 Georges de Beauregard (1920–1984), französischer Filmproduzent
 Nathan Beauregard († 1970), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Pierre Gustave Toutant Beauregard (1818–1893), amerikanischer General
 Robin Beauregard (* 1979), US-amerikanische Wasserballspielerin

Beauregard steht für:
 Jack Beauregard, deutsches Elektropop-Duo 

im NRHP gelistete Objekte:
 Beauregard Parish Courthouse, in DeRidder, Louisiana, ID-Nr. 83000490
 Beauregard Parish Jail, in DeRidder, Louisiana, ID-Nr. 81000711
 Beauregard Parish Training School, in DeRidder, Louisiana, ID-Nr. 96000190

Siehe auch:
 Beauregard Town Historic District